Thatcher – jednostka osadnicza w Utah
 Thatcher – miasto w Arizonie
 USS Thatcher – dwa okręty USS Navy
 C/1861 G1 (Thatcher) – kometa

Osoby noszące nazwisko Thatcher 
 Henry Thatcher (1806-1880) – amerykański admirał
 Margaret Thatcher (1925-2013) – brytyjska polityk, premier Wielkiej Brytanii, Żelazna Dama
 Ross Thatcher – amerykański zapaśnik

Zobacz też 
 Taczeryzm (thatcheryzm)